William Murphy (1921-1989) – attore statunitense
William Parry Murphy (1892-1978) – medico statunitense, premio Nobel per la medicina
William Murphy (1917-2005) – tennista statunitense
William Murphy – calciatore